Романовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Волгоградская область
 Романовское сельское поселение — в Ольховском районе

Калининградская область
 Романовское сельское поселение — в Зеленоградском районе

Ленинградская область
 Романовское сельское поселение — в Всеволожском районе

Новосибирская область
 Романовское сельское поселение — входит в Чистоозёрный район

Пермский край 
 Романовское сельское поселение — в Усольском районе

Ростовская область
 Романовское сельское поселение — в Волгодонском районе
 Романовское сельское поселение — в Дубовском районе

Тверская область
 Романовское сельское поселение — в Весьегонском районе

Челябинская область
 Романовское сельское поселение — в Саткинском районе